Central Avenue School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Avenue School (Florida), NRHP-Nr. 99000865
 Central Avenue School (Indiana), NRHP-Nr. 07000562